

Литература 
 Др Драгић Стојадиновић: Економски календар, Академска штампа, Београд, 2006.
 Лексикон држава света, Политика и Народна књига, Београд, 2006.

Види још 
 Валута
 Списак валута у оптицају
 Списак валута
 Тржиште страних валута

Спољашње везе 
 Универзитет Британска Колумбија: Currencies of the World 

Валутно тржиште

ja:現行通貨のリスト